Cardo redondal puede referirse a:
 el nombre común de la planta Carlina corymbosa;
 el nombre común de la planta Eryngium campestre.